Jussow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Jussow (* 1982), ukrainischer Pianist 
 Heinrich Christoph Jussow (1754–1825), deutscher Architekt und Gartengestalter
 Wadim Iwanowitsch Jussow († 2013), russischer Kameramann